Kõrkküla (Kambja), plaats in de Estlandse gemeente Kambja
 Kõrkküla (Põltsamaa), plaats in de Estlandse gemeente Põltsamaa
 Kõrkküla (Saaremaa), plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Kõrkküla (Viru-Nigula), plaats in de Estlandse gemeente Viru-Nigula